Niederwall steht für:
 Fausse-Braie, Festungsbauteil
 Niederwall (Metz), am Deutschen Tor in Metz
Siehe auch:
Unterwall